Geotrupes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Geotrupes ingår i familjen tordyvlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tordyvlar
Geotrupes